Referentna točka je dogovorno odabrana točka odnosno neka vrijednost u odnosu na koju se opisuje položaj ili promatra gibanje ostalih objekata iz tog sustava. Srodan je pojam referentni sustav. U matematici referentna točka je točka na pravcu, ravnini ili prostoru. U fizici je referentna točka n.pr. točka u kojoj je dogovorno zadana vrijednost potencijalne energije pri izračunavanju potencijalne energije iz poznate sile. Referentna točka, je standard, kriterij, referentna vrijednost prema kojoj se mjeri, prosuđuje i vrjednuje kakvoća predmetnog subjekta i prema kojoj se mjeri ishod određene aktivnosti. Predstavlja razinu provedbe najbolje prakse. Mora ih se izraditi jer su nužnom pretpostvkom cijeloga postupka ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima. Referentna točka ne mora biti nužno iz materijalnog svijeta. U sociologiji se pojam koristi za definiranje, npr. konteksta u kojem se provodi određeno istraživanje i tako su rezultati usporedivi s onima iz inih istraživanja bazirana na istoj skupini pitanja, ali uokvirena u drugu referentnu točku.

Izvori 

Znanost